I-8 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I-8 (onderzeeboot), een Japanse onderzeeboot
 I/8 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië
 Interstate 8, een autosnelweg in de Verenigde Staten